Bango kan syfta på:
 Bango (kortspel) — ett kortspel som liknar bingo

Geografi

Angola 

 Bango Vinte e Dois, bergstopp, Malanje,

Indonesien 

 Bango, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar